KSTP steht für:
 KSTP-AM MW-Sender in den Vereinigten Staaten
 KSTP-FM UKW-Sender in den Vereinigten Staaten
 St. Paul Downtown Airport (ICAO-Code), Flughafen von Saint Paul (Minnesota)
 Bahnhof Köln Steinstraße (DS100-Code), Bahnhof in Köln-Gremberghoven

Abkürzung